Иван Заботин: Заботин, Иван Алексеевич  (1914—1971) — советский художник, отец Ю. И. Заботина и Л. И. 
 Заботина.   
 Заботин, Иван Петрович (1908—1955) — писатель.